Frederic poate fi un nume de familie sau prenume masculin
Există mai mulți monarhi cu numele de Frederic:

Împărați romano-germani 

 Frederic I Barbarossa de Hohenstaufen (1155-1190) (același cu regele Frederic I al Germaniei și cu Frederic al III-lea de Suabia)

 Frederic al II-lea de Hohenstaufen (1220-1250) (același cu regele Frederic al II-lea al Germaniei, cu ducele Frederic al VI-lea de Suabia, cu regele Frederic I al Siciliei și cu regele Frederic I al Ierusalimului)

 Frederic al III-lea de Habsburg (1452-1493) (același cu arhiducele Frederic al V-lea de Austria, cu regele Frederic I al Italiei și cu regele Frederic al III-lea al Germaniei)

Regi ai Germaniei (Friedrich) 

 Frederic I Barbarossa de Hohenstaufen (1152-1190) (același cu Frederic I, împărat romano-german și cu Frederic al III-lea de Suabia)

 Frederic al II-lea de Hohenstaufen (1212-1250) (același cu Frederic al II-lea, împărat romano-german, cu ducele Frederic al VI-lea de Suabia, cu regele Frederic I al Siciliei și cu regele Frederic I al Ierusalimului)

 Frederic "cel Frumos" de Habsburg (1314-1326) (în conflict cu Ludovic al V-lea de Wittelsbach) (același cu ducele Frederic "cel Frumos" de Austria)

 Frederic al III-lea de Habsburg (1440-1493) (același cu Frederic al III-lea, împărat romano-german, cu arhiducele Frederic al V-lea al Austriei și cu regele Frederic I al Italiei

Împărați ai Germaniei (Friedrich) 

 Frederic de Hohenzollern (1888)

Duci de Suabia (Friedrich) 

 Frederic al III-lea Barbarossa (1147-1152) (același cu Frederic I, împărat romano-german și cu Frederic I al Germaniei)

 Frederic al VI-lea de Hohenstaufen (1208-1235) (același cu Frederic al II-lea, împărat romano-german, cu regele Frederic I al Siciliei și cu regele Frederic I al Ierusalimului)

Regi ai Siciliei (Federico) 

 Frederic I de Hohenstaufen (1197-1250) (același cu Frederic al II-lea, împărat romano-german, cu ducele Frederic al VI-lea de Suabia și cu regele Frederic I al Ierusalimului)

 Frederic al II-lea de Barcelona-Aragon (1295-1337)

 Frederic al III-lea "cel Simplu" de Barcelona-Aragon (1355-1377)

Regi ai Ierusalimului 

 Frederic I de Hohenstaufen (1225/1229-1243) (același cu Frederic al II-lea, împărat romano-german, cu ducele Frederic al VI-lea de Suabia și cu regele Frederic I al Siciliei)

Duci ai Austriei (Friedrich) 

 Frederic I de Babenberg (1195-1198)

 Frederic al II-lea Războinicul de Babenberg (1230-1246)

 Frederic "cel Frumos" de Habsburg (1306-1330) (același cu regele Frederic "cel Frumos" al Germaniei)

 Frederic al IV-lea (1406-1439) de Habsburg (ramura veche, în Austria Anterioară și Tirol)

Arhiduci ai Austriei (Friedrich) 

 Frederic al V-lea de Habsburg (1424-1493) (ramura tânără, inițial doar în Austria Interioară, până la 1439) (același cu regele Frederic al III-lea al Germaniei, cu Frederic al III-lea, împărat romano-german, și cu regele Frederic I al Italiei)

Regi ai Italiei (Federico) 

 Frederic I de Habsburg (1452-1493) (același cu regele Frederic al III-lea al Germaniei, cu Frederic al III-lea, împărat romano-german, și cu arhiducele Frederic I al Austriei)

Duci ai Lotharingiei Inferioară (Friedrich, Frederik) 

 Frederic de Luxemburg (1046-1065)

Duci ai Lorenei (Frédéric) 

 Frederic I de Bar (959-978) (același cu contele de Bar)

 Frederic al II-lea de Bar (1026/1027-1033)

Conți de Bar (Frédéric) 

 Frederic (959-978) (același cu ducele Lotharingiei Superioare)

Duci de Bavaria (Friedrich) 

 Frederic de Wittelsbach (1392-1393) (în Bavaria-Landshut)

Marchizi de Mantova (Federico) 

 Frederic I de Gonzaga (1478-1484)

 Frederic al II-lea de Gonzaga (1519-1540, din 1530 duce)

Regi ai Neapolelui (Federico) 

 Frederic de Aragon (1496-1501)

Markgrafi de Saxonia (Friedrich) 

 Frederic Tuta de Wettin (1288-1291)

 Frederic I "cel Îndrăzneț" de Wettin (1291-1323)

 Frederic al II-lea de Wettin (1324-1349)

 Frederic al III-lea "cel Aspru" de Wettin (1349-1381)

 Frederic al IV-lea "cel Viteaz" de Wettin (1407-1428) (același cu principele de Saxonia)

Principi-electori de Saxonia (Friedrich) 

 Frederic I "cel Viteaz" de Wettin (1423-1428) (același cu markgraful de Saxonia)

 Frederic al II-lea "cel Blând" de Wettin (1428-1464)

 Frederic al III-lea "cel Înțelept" de Wettin (linia Ernestină) (1486-1525) (același cu Frederic, marele maestru al Ordinului teutonic)

Mari maeștri ai Ordinului teutonic (Friedrich) 

 Frederic (1498-1510) (același cu principele Frederic al III-lea "cel Înțelept" al Saxoniei)

Principi-electori de Brandenburg (Friedrich) 

 Frederic de Hohenzollern (1415-1426)

 Frederic al II-lea Dinte de Fier de Hohenzollern (1440-1470)

 Frederic al III-lea de Hohenzollern (1688-1713) (același cu regele Frederic I al Prusiei)

Duci ai Prusiei [Friedrich) 

 Frederic al II-lea de Hohenzollern (1688-1713) (același cu regele Frederic I al Prusiei)

Regi ai Prusiei (Friedrich) 

 Frederic I (1701-1713) de Hohenzollern (același cu principele Frederic al III-lea de Brandenburg și cu ducele Frederic al II-lea al Prusiei)

 Frederic al II-lea "cel Mare" de Hohenzollern (1740-1786)

 Frederic al III-lea de Hohenzollern (1888)

Pretendenți la Regatul Cehiei (Friedrich) 

 Frederic (1619-1620) (același cu principele Frederic al V-lea de Palatinat)

Principi de Palatinat (Friedrich) 

 Frederic al V-lea (1610-1623) (același cu pretendentul Frederic la tronul Cehiei)

Regi ai Danemarcei (Frederik) 

 Frederic I de Oldenburg (1523-1533)
 Frederic al II-lea de Oldenburg (1559-1588)
 Frederic al III-lea de Oldenburg (1648-1670)
 Frederic al IV-lea de Oldenburg (1699-1730)
 Frederic al V-lea de Oldenburg (1746-1766)
 Frederic al VI-lea de Oldenburg (1808-1839)
 Frederic al VII-lea de Oldenburg (1848-1863)
 Frederic al VIII-lea de Glücksburg (1906-1912)
 Frederic al IX-lea de Glücksburg (1947-1972)

Regi ai Suediei (Fredrik) 

 Frederic I de Hessen-Kassel (1720-1751)

Conți ai Luxemburgului (Friedrich) 

 Frederic (987-1019)

Alți faimoși Frederici 
 Friedrich Liechtenstein, guvernator al Transilvaniei (1858-1861), prinț, general
 Frédéric Chopin, compozitor și pianist
 Frederic Storck, sculptor

Nume compus 

Frederic August
 Frederic August I "cel Puternic", principe-elector al Saxoniei (1694-1733) (același cu regele August al II-lea al Poloniei)
 Frederic August al II-lea, principe-elector al Saxoniei (1733-1763), același cu August al III-lea al Poloniei
 Frederic August al III-lea, principe-elector al Saxoniei (1763-1806), același cu regele Frederic August I al Saxoniei
 Frederic August al II-lea, rege al Saxoniei (1836-1854)
 Frederic August al III-lea, rege al Saxoniei (1904-1918)

Frederic Cristian Leopold
 Frederic Cristian Leopold, principe-elector al Saxoniei (1763)

Frederic Henric
 Frederic Henric, stathouder al Olandei (1625-1647)

Frederic Wilhelm
 Frederic Wilhelm de Hohenzollern, mare principe-elector de Brandenburg și duce al Prusiei (1640-1688)
 Frederic Wilhelm I de Hohenzollern, rege al Prusiei (1713-1740)
 Frederic Wilhelm al II-lea de Hohenzollern, rege al Prusiei (1786-1797)
 Frederic Wilhelm al III-lea de Hohenzollern, rege al Prusiei (1797-1840)
 Frederic Wilhelm al IV-lea de Hohenzollern, rege al Prusiei (1840-1861)

Adolf Frederic
 Adolf Frederic de Holstein-Gottorp, rege al Suediei (1751-1771)

Albert Frederic August
 Albert Frederic August, rege al Saxoniei (1873-1902)

Cristian Frederic
 Cristian Frederic de Augustenburg, rege al Norvegiei (1814)

Ioan Frederic
 Ioan Frederic I "cel Mărinimos", principe-elector al Saxoniei (linia Ernestină) (1532-1547)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine